«Мехьян» ( — «мехьян») — недолго просуществовавший западноармянский ежемесячный литературный журнал, внёсший огромный вклад в возрождение армянской литературной сцены, а также группа писателей (или литературное движение), ассоциированная с ним. Издавался в Константинополе (ныне Стамбул, Турция).

В 1914 году Даниэл Варужан, Костан Зарян,  и Акоп Ошакан объединились для издания «Мехьяна». Как мысль об издании журнала, так и идеи и средства принадлежали Костану Заряну. Журнал стремился вдохнуть в армянскую литературу новое дыхание свободы и уверенности в себе. Позже  также стал участником литературного движения вокруг «Мехьяна». Они прославляли доблесть и силу по примеру языческих армянских царей, в отличие от подчинения, которому учила Церковь.

Всего семь номеров журнала увидели свет. Первый номер «Мехьяна» вышел в январе 1914 года. 14 декабря 1913 года в еженедельнике «Азатамарт» печатается литературный манифест «мехьянцев» за подписью Даниэла Варужана, Костана Заряна, Акопа Ошакана, Кегама Барсегяна и Аарона (Татуряна), который позже публикуется в первом номере «Мехьяна». Таким образом, все пятеро являются авторами манифеста, хотя значительная его часть была написана самим Заряном (по крайней мере, с его слов в интервью Гаро Поладяну). Даниэл Варужан дописал его и перевёл с французского на армянский язык. Но Зарян и Варужан быстро рассорились, на что указывает тот факт, что Варужан покинул группу очень рано, в феврале 1914 года, и что впоследствии его имя в журнале не фигурирует. Акоп Ошакан в своей монографии о Варужане говорит, что «его разрыв с группой был вызван не антагонистическими эстетическими позициями, а непродуктивной чувствительностью [со стороны Варужана] и довольно раздутыми претензиями Заряна, которые Кегам Парсегян и я терпели по той простой причине, что они делали журнал живым и инновационным. Поэтому мы соглашались с позой верховного жреца, которую принял Зарян, какой бы нелепой она ни была».

Редакция журнала состояла из Костана Заряна, Акопа Ошакана и Кегама Парсегяна. Цель «мехьянцев» состояла в том, чтобы начать армянское возрождение, воссоединиться с великим дохристианским прошлым, пробудить народ от многовекового рабства и мрака и побудить его стать на собственные ноги и не терпеть тиранию, будь то со стороны собственного коррумпированного предводительства или со стороны турецкого правительства. Убеждённые в важности провинциальной литературы, «мехьянцы» продвигали её более современным подходом. Акоп Ошакан, Кегам Парсегян и Костан Зарян писали как прозу, так и стихи в поддержку провинциального литературного движения.

Журнал пропагандировал национальное и литературное омоложение. Он фокусировался на литературе и, провозгласив свою верность армяно-арийскому духу, призывал к обработанному, очищенному армянскому языку как средству новой литературы, свободной от политики и разрушительного действия журналистики. Он был посвящен новаторским подходам к армянской литературе.

Группа писателей, вращавшихся вокруг журнала, не проявляла особого интереса к футуристской доктрине. Даже Костан Зарян, проведший большую часть своей юности во Франции и Бельгии и практиковавший своего рода футуристическую «агитацию», разделял это отношение. Несмотря на то, что Зарян был близок к Назарянцу в 1911—1912 годах, однако в 1914 году отношения между двумя поэтами развалились после опубликованной в «Мехьяне» статьи критика Акопа Ошакана против Назарианца. В одной статье, опубликованной в «Мехьяне», Зариан отворачивается от футуризма в пользу литературы, лишенной каких-либо итальянских и французских влияний.

Следующий год укоротил жизнь журналу: в 1915 году Варужан и Парсегян были убиты. Ошакану удалось бежать в Болгарию под видом немецкого военного.

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 
 

Журналы Османской империи
Журналы на армянском языке